Фріц ван дер Берге (нід. Frits van den Berghe; *3 квітня 1883, м. Гент, Бельгія — 23 вересня 1939, там само) — бельгійський художник.
 Берге Бренде (норв. Børge Brende; * 25 вересня 1965(19650925), Одда, Норвегія) — норвезький політик з Консервативної партії, міністр закордонних справ.
 Стіг Андре Берге (;  20 липня 1983, Осло) — норвезький борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Європи, учасник двох Олімпійських ігор.